Elsterbach ist ein Gewässername:

 Elfterbach, in der Gewässerstationierung als Elsterbach deklariert, rechter Zufluss der Elpe bei Altenfeld, Stadt Winterberg, Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen
 Elsterbach (Fulda), linker Zufluss der Fulda nach Wilhelmshausen, Gemeinde Fuldatal, Landkreis Kassel, Hessen
 Elsterbach (Matzoff), linker Zufluss der Matzoff nach Ermetheis, Stadt Niedenstein, Schwalm-Eder-Kreis. Hessen
 Elsterbach (Mosel), rechter Zufluss der Mosel nach Konz, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz
 Elsterbach (Rhein), rechter Zufluss des Oberrheins in Winkel, Stadt Oestrich-Winkel, Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Elster